Alphand
 Luc Alphand – pilota automobilistico ed ex sciatore alpino francese
 Jean-Charles Alphand – ingegnere francese